Op de 108e vrouweneditie van het US Open in 1994 speelden de vrouwen in het dubbelspel van 31 augustus tot en met 11 september 1994.

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Arantxa Sánchez Vicario en Helena Suková was de laatste haar titel niet komen verdedigen. Sánchez Vicario speelde samen met Jana Novotná, en slaagde erin haar titel te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Gigi Fernández en Natallja Zverava, bereikte de halve finale. Daarin werden ze uitgeschakeld door Katerina Maleeva en Robin White.

Het als tweede geplaatste duo Jana Novotná en Arantxa Sánchez Vicario won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Katerina Maleeva en Robin White in twee sets. Het was hun zesde gezamenlijke titel. De Tsjechische Novotná had daarnaast 42 dubbelspeltitels met andere partners; de Spaanse Sánchez Vicario 26.

Belgische en Nederlandse deelnemers 
Zes Nederlandse dames namen aan dit toernooi deel:
 Manon Bollegraf speelde samen met Amerikaanse Katrina Adams – zij waren als zesde geplaatst en bereikten de kwartfinale, waarin ze werden verslagen door het eerste reekshoofd Fernández/Zvereva.
 Het koppel Kristie Boogert / Nicole Muns-Jagerman bereikte de derde ronde – ook zij werden verslagen door het eerste reekshoofd Fernández/Zvereva.
 Caroline Vis was met Italiaanse Laura Golarsa als zestiende geplaatst – zij bereikten eveneens de derde ronde, waarin ze werden verslagen door het derde reekshoofd Fendick/McGrath.
 Miriam Oremans speelde samen met Australische Rachel McQuillan – zij bereikten de tweede ronde, waarin ook zij werden verslagen door het derde reekshoofd Fendick/McGrath.
 Ingelise Driehuis speelde samen met Kroatische Maja Murić – zij kwamen niet voorbij de eerste ronde.

Er deden drie Belgische dames mee:
 Nancy Feber speelde samen met Française Sandrine Testud – dit team bereikte de tweede ronde.
 Sabine Appelmans speelde samen met Bulgaarse Magdalena Maleeva – ook dit duo bereikte de tweede ronde.
 Dominique Monami speelde samen met Française Isabelle Demongeot – zij sneuvelden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA; zie pagina 3
 Toernooischema ITF

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1994